Droga krajowa B59 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B59 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północnego zachodu na południowy wschód od skrzyżowania z drogą B57 w Mönchengladbach do Kolonii w Nadrenii Północnej-Westfalii